Канело:

 Сауль (Канело) Альварес — мексиканский боксёр-профессионал.
 Канело - дримис Винтера, один из видов дримиса.